La Reforma puede referirse a las siguientes localidades o divisiones administrativas:

 La Reforma, localidad rural de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 La Reforma, localidad de la provincia de La Pampa (Argentina).
 La Reforma, municipio del departamento de San Marcos (Guatemala).
 La Reforma, municipio del estado de Oaxaca (México).
 La Reforma, localidad del estado de Veracruz (México).

Además, puede hacer referencia a:
 El Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, Distrito Federal (México).

Véase también

Enlaces externos